Polder steht für:

 Polder, ein Geländetyp
 Polder – Tokyo Heidi, schweizerisch-deutscher Film von Samuel Schwarz und Julian M. Grünthal aus dem Jahr 2015

Polder ist der Familienname folgender Personen
 Dick van den Polder (1934–2013), niederländischer Fußballspieler
 Helena Jansen-Polder (1912–1992), niederländische Sängerin, siehe Tante Leen
 Markus Polder, Pseudonym des Schriftstellers James Krüss
 Reiner Polder (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Tessa Polder (* 1997), niederländische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Polter